Милино Село може да се односи на:

 Милино Село (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Милино Село (Лукавац), насељено мјесто у општини Лукавац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ